Kaplí zasvěcených Neposkvrněnému početí Panny Marie je více:

 Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (Bystřany), okres Teplice
 Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (Česká Lípa), okres Česká Lípa
 Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (Hradec Králové), zvaná „na Rožberku“, okres Hradec Králové
 Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (Kuří), okres Praha-východ 
 Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (Měděnec), okres Chomutov
a další...

Související články 
 Kaple Panny Marie
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie